Abrams Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Abrams Hill (Middlesex County, Massachusetts)
 Abrams Hill (Plymouth County, Massachusetts)

Siehe auch:
 Abrams Mountain